Domèvre kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Domèvre-sur-Durbion, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Domèvre-sur-Avière, departementet Vosges i regionen Grand Est, 
 Domèvre-en-Haye, departementet Meurthe-et-Moselle i regionen Grand Est,